Клеопатра II () — египетская царица, дочь Птолемея V и Клеопатры Сиры.

После смерти матери была выдана замуж за своего брата Птолемея VI в 173 г.до н. э. от которого родила Птолемея VII, Клеопатру III и Клеопатру Тею.

Была соправительницей Птолемея VI с 171 по 164 гг до н. э. После его смерти была вынуждена выйти замуж за своего второго брата Птолемея VIII Фискона, убившего её сына Птолемея VII, от второго брака она также родила сына. В 142 г. до н. э. Фискон женился на её дочери Клеопатре III и объявил её своей соправительницей. в 131 г. до н. э. Клеопатра II подняла восстание и выгнала Птолемея VIII Фискона и Клеопатру III из Египта. После этого она провозгласила своего 12-летнего сына Птолемея Мемфитиса царём и своим номинальным соправителем. Однако Птолемею VIII Фискона удалась захватить своего сына, убить его и переслать части его тела Клеопатре. Ей пришлось остаться единственной правительницей. После этого она предложила египетскую корону Деметрию II Сирийскому, однако он тоже был убит Фисконом и ей пришлось бежать в Сирию. Публичное примирение с Птолемеем VIII Фисконом и Клеопатрой III произошло в 124 г. до н. э. После этого она правила совместно со своим братом и дочерью до 116 г. до н. э. Когда Птолемей VIII Фискон умер и завещал трон Клеопатре III. Вскоре после этого Клеопатра II умерла.

Имя

Примечания 

Династия Птолемеев
Царицы Древнего Египта
Правители Африки II века до н. э.
Женщины в войнах
Персоналии по алфавиту